Babussalam (Mandau), een plaats in Indonesië
Babussalam (Marbau), een plaats in Indonesië
Babussalam (Teluk Dalam), een plaats in Indonesië
Babussalam (Rambah), een plaats in Indonesië
Babussalam (Bukit), een plaats in Indonesië
Babussalam (Baktiya), een plaats in Indonesië
Babussalam (onderdistrict), een onderdistrict in de Indonesische provincie Atjeh